Ильина Гора — название нескольких населённых пунктов:
 Ильина Гора — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ильина Гора — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ильина Гора — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Ильина Гора — деревня в Володарском районе Нижегородской области.
 Ильина Гора — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Ильина Гора — деревня в Псковском районе Псковской области (Карамышевская волость).
 Ильина Гора — деревня в Псковском районе Псковской области (Краснопрудская волость).
 Ильина Гора — село в Ядринском районе Чувашии.